Белореченский — название населённых пунктов в России:

 Белореченский — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Белореченский — микрорайон в городе Уфа, Башкирия.
 Белореченский — посёлок в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Белореченский — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Белореченский — посёлок городского типа в Усольском районе Иркутской области.
 Белореченский — посёлок в Шиловском районе Рязанской области.
 Белореченский — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Белореченский — посёлок в составе города Кисловодск Ставропольского края.

Украина 
 Белореченский — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.

См. также 
 Белореченский район
 Белореченский каскад ГЭС
 Белореченский переулок
 Белореченская
 Белореченск